Een medium (meervoud: media; Latijn voor het midden), is een drager of overdrager van iets anders.  Dit "iets anders" kan zowel stoffelijk als onstoffelijk zijn.

 Communicatiemiddel
 Gegevensdrager
 Medium (biologie), voedingsbodem ten behoeve van een bacteriecultuur
 Medium (esoterie), een persoon met een (paranormale) gave tot spirituele communicatie
 Medium (kunst), verzamelnaam voor materialen en technieken uit de kunstwereld
 Medium (natuurkunde), een drager van golven of materie
 Medium (online platform), een online platform voor verhalen en essays
 Medium (taalkunde), werkwoordvorm in onder andere het Latijn en Grieks: tussenvorm tussen bedrijvend en lijdend
 Medium (tijdschrift), een tijdschrift voor communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam
 Medium (televisieserie), een televisieserie met Patricia Arquette in de hoofdrol
 Medium (vloeistof), voor het verdunnen van olieverf (lijnzaadolie)